Владимир Шандрик (; род. , Попрад, Чехословакия) — бывший чехословацкий хоккеист, защитник. Участник Кубка Канады 1976 года в составе сборной Чехословакии.

Биография 
Владимир Шандрик известен по выступлениям за команду «Кошице» в чемпионате Чехословакии.

В в составе сборной Чехословакии принимал участие в Кубке Канады 1976 года, на котором дошёл до финала турнира. Также является серебряным призёром чемпионата Европы среди юниоров 1970 года.

После окончания карьеры хоккеиста стал тренером, в частности был главным тренером родного клуба «Кошице».

Достижения 

 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1970
 Финалист Кубка Канады 1976

Примечания 

 Профиль на eliteprospects.com 

Хоккейные защитники
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Хоккейные тренеры Словакии